Strâmtura ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Strâmtura (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Strâmtura (Suceava), Dorf im Kreis Suceava